Derek Murray, presentador d'esports de la televisió escocesa.
 Derek Murray (futbolista), jugador de futbol gaèlic irlandès.
 Derek Murray (futbolista irlandès), jugador de futbol irlandès.
 Derek Murray (futbolista escocès), futbolista escocès.